Lottie – abbreviazione svedese dei nomi Charlotte e Liselotte
3489 Lottie – asteroide della fascia principale